Basilobelbidae är en familj av kvalster. Basilobelbidae ingår i överfamiljen Amerobelboidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Basilobelbidae 19 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Basilobelbidae